George Johnson puede hacer referencia a:

 George E. Johnson (n. 1947), baloncestista estadounidense.
 George T. Johnson (n. 1948), baloncestista estadounidense.
 George L. Johnson (n. 1956), baloncestista estadounidense.
 George W. Johnson (1846-1914), cantante estadounidense.